Irish Masters 1993 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1993 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший весной 1993 года (сезон 1992/93) в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Алана Макмануса со счётом 9:4.

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Джеймс Уоттана 5:0 Деннис Тейлор  
 Кен Доэрти 5:2 Нил Фудс  
 Найджел Бонд 5:3 Гэри Уилкинсон  
 Алан Макманус 5:4 Терри Гриффитс

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

1993 год в снукере
Irish Masters